Standorf ist ein Ortsname:
 Standorf, Ort der Gemeinde Katsdorf im Bezirk Perg im Mühlviertel, Oberösterreich.
 Standorf (Creglingen), Weiler der Stadt Creglingen im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Standorf (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Leuzendorf von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg